Karl Johans torg kan syfta på:

 Karl Johans torg, Stockholm
 Karl Johanstorget, Göteborg 
 Karl Johans torg, Trollhättan
 Carl Johans torg – tidigare namn på en park i Norrköping, se Karl Johans park